Кубок мира по конькобежному спорту 2012/2013 (официально ) — международный турнир по конькобежному спорту зимой 2012—2013 годов. Включал в себя 8 этапов и финал. Первый состоялся 16-18 ноября 2012 года в Херенвене, финал прошёл там же 8-10 марта 2013 года.

Календарь 
Окончательный календарь был опубликован 30 июля в пресс-релизе ИСУ 1752.

1-й, 8-й этап и Финал стали комплексными. На 2-м, 3-м и 7-м этапе разыгрывались только средние и длинные дистанции. На 4-м, 5-м и 6-м — только спринтерские дистанции.

После 5-го этапа прошёл Чемпионат Европы в Херенвене, после 6-го этапа — чемпионат мира в спринтерском многоборье в Солт-Лейк-Сити, после 7-го — чемпионат мира в классическом многоборье в Хамаре, после финала Кубка мира — чемпионат мира по отдельным дистанциям в Сочи.

 * = демонстрационный вид

Квалификационный норматив 
Для участия в Кубке мира спортсмен должен выполнить определённый норматив на дистанции. Отдельные нормативы были утверждены для катков, кроме двух высокогорных крытых катков в Калгари и Солт-Лейк-Сити.

Участники 
Квоты спортсменов по странам были определены по результатам прошлогоднего Кубка мира. Количество спортсменов от страны на каждой дистанции определялось по количеству спортсменов от этой страны в Топ-28 и Топ-24 в рейтинге прошлогоднего Кубка мира. В масс-старте могут участвовать до трёх спортсменов от страны. В командной гонке одна команда от страны. В финале Кубка мира участвует только по 24 сильнейших участника на коротких дистанциях и в масс-старте, и по 20 участников на длинных дистанциях (3000/5000), а также 4 страны в командной гонке, набравшие наибольшее количество очков. Единственная страна, которая набрала максимально возможную квоту в 5 спортсменов на каждой из дистанций как у мужчин, так и у женщин — Нидерланды.

Помимо перечисленных стран, от каждой страны-члена ИСУ вправе выступать по одному участнику на каждой из дистанций, при условии выполнения квалификационного норматива. В случае, если от страны ни один конькобежец не выполнил норматив ни на одной из дистанций, то по согласованию с ИСУ, от этой страны может участвовать один участник на одной из дистанций..

Зачёт на отдельных дистанциях 

Мужчины:

500 м

1000 м

1500 м

5000 и 10000 м

Командная гонка

Масс-старт 

Женщины:

500 м

1000 м

1500 м

3000 и 5000 м

Командная гонка

Масс-старт

Примечания 

Кубки мира по конькобежному спорту
2012 год в конькобежном спорте
2013 год в конькобежном спорте
Зимние виды спорта в сезоне 2012/2013
Кубок мира по конькобежному спорту 2012/2013